Biladi, Biladi, Biladi  (Ma patrie, ma patrie, ma patrie; arabe: بلادي بلادي بلادي) est l'hymne national de la République arabe d'Égypte. Les paroles sont de Mohamed Youniss El-Kadi (1888-1969) et la musique de Sayed Darwich (1892-1923). L'hymne a été adopté en 1979 et remplace Wallah Zaman Ya Silahi.

Texte

Outrage à l'hymne national 
En mai 2014, le président intérimaire Adli Mansour promulgue une loi pénalisant l'outrage au drapeau national, qui inclut entre autres le refus de se lever pour cet hymne national. Cela est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 livres, soit environ .

Références 

Hymne national
Culture égyptienne
Egypte